Max Havelaar peut faire référence à : 

 Max Havelaar est un roman néerlandais écrit par Multatuli (Eduard Douwes Dekker), paru en 1860, qui se passe à Java et dénonce l'exploitation coloniale dans les Indes néerlandaises.
 Max Havelaar est le nom (tiré du roman précité) d'une association qui s'investit dans le domaine du commerce équitable.
 Max Havelaar, film de Fons Rademakers sorti en 1976